Xalisco (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse staat Nayarit
 Xalisco (plaats), de hoofdplaats van die gemeente
 Xalisco (staat), een precolumbiaans vorstendom
 Een archaïsche spelling van de Mexicaanse staat Jalisco